A Kondo Racing (KONDO Racing Team) é uma equipe japonesa de automobilismo atuante nas categorias Super GT (antiga JGTC) e Super Formula (antiga F-Nippon). O chefe de equipe é Masahiko Kondo (近藤 真彦), cantor e ex-piloto de automobilismo. A equipe carrega um currículo de passagens também pela All Japan F3, Super Taikyu, 24 Horas de Tokachi e a clássica 24 Horas de Le Mans, usando chassi Dome S101.

Resumo
Além de ser cantor de longa carreira, Masahiko Kondo era piloto, ainda no início dos anos 80. Kondo foi piloto do Team TMS para competir no All Japan F3 Championship. Em 1994, Kondo participa das 24 Horas de Le Mans e do All Japan Grand Touring Car Championship (JGTC), dando assim, os primeiros passos de sua carreira e, posteriormente, sua equipe no automobilismo japonês.

A partir de 2000, Kondo consegue estabelecer sua equipe e com o nome próprio, nascendo então a "KONDO Racing". Não demorou para a equipe concentrar as atividades na Formula Nippon, sob apoio patrocinador da Olympic e usando chassis Reynard 99L e G-Force GF03. Como de costume, Kondo era o próprio piloto do Reynard 99L, enquanto que o segundo piloto da equipe seria Takeshi Tsuchiya, no G-Force. No ano seguinte, Kondo deixa o volante e segue apenas como chefe de equipe. Para seu lugar, foi chamado Yuji Tachikawa, Tsuchiya foi substituído por outro piloto: Katsutomo Kaneishi. A dança de pilotos continuaria em 2002, com Seiji Ara entrando no lugar vago de Yyji Tachikawa. A equipe compete na Super Formula (nome reformulado para a Formula Nippon) até hoje, atualmente com o piloto Hironobu Yasuda e chassis Swift SF13 motor Toyota.

Na mesma época, Kondo preparava sua equipe para a clássica 24 Horas de Le Mans, que no caso era uma de suas maiores ambições e, uma das maiores representações do país na corrida, já que nos anos 2000, pouquíssimas equipes japonesas foram para as 24 horas, desfazendo o "boom" que ocorreu no meio dos anos 90. A KONDO Racing usaria chassis Dome S101 e patrocínio Advan no seu programa. Vários pilotos fizeram campanha ao lado de Kondo nas 24 Horas de Le Mans entre 2002 e 2003, entre eles: François Migault, Ian McKellar Jur, Ukyo Katayama, Ryo Fukuda e Ryo Michigami. Kondo não fez parte do trio de sua equipe em 2004, deixando seu papel de piloto-patrão de lado e concentrando-se apenas em administrar a equipe durante a campanha.

Na Super GT, a KONDO Racing atua desde 2006, começando com o #24 WOODONE ADVAN Clarion Z, onde guiará Érik Comas (sua última temporada na categoria) e Masataka Yanagida. Em 2007, o Z é atualizado, bem como os pilotos: o brasileiro João Paulo de Oliveira e Seiji Ara. Nesta temporada, a KONDO conseguiu uma vitória em Sepang, mas a equipe ficou fora do TOP 5 das melhores equipes durante a temporada.

Em 2008, todos os Nissan's foram mudados para o novíssimo GT-R, os pilotos e o patrocínio foram mantidos e repetiram o feito em 2007: novamente uma vitória em Sepang. Para 2009, cujo foi explorado um novo tipo de regulamento, a equipe conseguiu uma vitória na primeira rodada do campeonato em Okayama. Em 2010, Seiji Ara deixou a equipe para ser piloto de fábrica da Toyota (Lexus), para seu lugar foi chamado Hironobu Yasuda, que, além de Ara, continha histórico na equipe pela Formula Nippon. Seria uma temporada difícil para a equipe a para os GT-R's, cujos tiveram problemas motores durante parte da temporada. Em 2011, João Paulo de Oliveira muda-se para a IMPUL, de Kazyoshi Hoshino, causando mais uma dança de cadeiras na KONDO Racing, chamando Bjorn Wirdheim para o lugar. O piloto foi mantido até a temporada de 2012. Em 2013, Michael Krumm saiu da equipe oficial da NISMO para guiar pela KONDO, no D'Station ADVAN GT-R, fazendo ao lado de Yasuda, uma campanha mediana. Desde a estreia da equipe na categoria, os pneus sempre foram fornecidas pela Yokohama, uma das únicas equipes do certame a não mudar seu fornecedor de pneus durante sua campanha.